Деревя́нка — топоним.

 Деревянка — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия
 Деревянка — железнодорожная станция Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
 Деревянка — река в Карелии
 Деревянка — протока между речкой Донец и Волховом в Великом Новгороде

Персоналии 
 Деревянка, Иван Павлович (в монашестве Иоанн; род. 1937) — епископ УАПЦ в диаспоре в юрисдикции Константинопольского патриархата.